Le terme embouteillage désigne :
 Un encombrement de la circulation routière ;
 L'action de mise en bouteille, par exemple celle du vin.

Œuvres de fiction

 Le Grand Embouteillage, film italien de Luigi Comencini sorti en 1979 ;
 Embouteillage, premier épisode de saison 2 de Malcolm diffusé en 2000.